Iglesia de San Gil es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Gil, Giles o Egidio.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

España 
 Iglesia de San Gil Abad, iglesia católica en la ciudad de Burgos;
 Iglesia de San Gil, templo desaparecido de la ciudad de Granada;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Guadalajara;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Écija;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Molina de Aragón;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Zamora;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Zaragoza;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la localidad de Huérmeda, pedanía de Calatayud, provincia de Zaragoza;

Italia 
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Florencia;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la localidad de Mazara del Vallo;
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Siena;

República Checa 
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Praga; 
 Iglesia de San Gil, iglesia católica en la ciudad de Svitavy

Iglesias con advocación conjunta 
 Iglesia de San Gil y Santa Ana, iglesia católica en la ciudad de Granada.

Santos 
 San Gil ermitaño (†725), santo – Festividad: 1 de septiembre;
 San Gil Abad (*1190–†1262), santo – Festividad: 23 de abril;
 San Gil de Santarem (†1265), monje, santo – Festividad: 14 de mayo;
 San Gil María de Taranto (*1729–†1812), santo – Festividad: 7 de febrero;